Лей — может означать:

Фамилия 
 Лей, Вилли (1906—1969) — немецкий и американский исследователь, писатель и популяризатор науки, один из наиболее последовательных ранних сторонников идеи пилотируемых космических полётов.
 Лей, Джеффри (род. 1969) — канадский гребец.
 Лей, Мадлен (1901—1981) — бельгийская писательница и поэтесса.
 Лей, Роберт (1890—1945) — немецкий государственный деятель, рейхсляйтер, заведующий Организационным отделом НСДАП и одновременно руководитель Германского трудового фронта.
 Лей, Стивен Виктор (род. 1945) — британский химик.
 Лей, Франсис (1932—2018) — французский композитор, автор популярной киномузыки.

Топоним 
 Лей — провинция в Таиланде
 Лей — город в Таиланде.
 Лей — река в Таиланде.
 Лей — коммуна во Франции.

Другие значения 
 Лей — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Лей — денежная единица, являющаяся национальной валютой двух стран:
 молдавский лей — валюта Молдавии;
 румынский лей — валюта Румынии.
 «Лей» — сокращение для аминокислоты лейцина.
 Лей-линии — прямые линии, соединяющие мегалитические постройки, святилища, курганы и другие заметные ориентиры.
 Лей или леи — гавайское цветочное ожерелье.

См. также 
 Лэй